Солодихино — название нескольких населённых пунктов:
 Солодихино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Солодихино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Солодихино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.